Fågelviks församling kan syfta på:

 Västra Fågelviks församling, församling i Karlstads stift
 Östra Fågelviks församling, tidigare församling i Karlstads stift